Tama Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Tama Township (Des Moines County, Iowa)
 Tama Township (Tama County, Iowa)